Basilica di San Marco Evangelista – chiesa di Boretto
Basilica di San Marco – chiesa di Firenze
 Basilica di San Marco – chiesa di Ortona
Basilica di San Marco – chiesa di Venezia
Basilica di San Marco Evangelista al Campidoglio – chiesa di Roma